Daniel Andrada – arrampicatore spagnolo
 Diogo Andrada de Paiva – letterato portoghese
 Diogo Andrada de Paiva – teologo portoghese
 Edgardo Andrada – calciatore argentino
 Esteban Andrada – calciatore argentino
 Federico Andrada – calciatore argentino
 Francisco Andrada de Paiva – scrittore portoghese
 Gonzalo Andrada – calciatore uruguaiano
 Juan Andrada – calciatore argentino
 Manuel Andrada – giocatore di polo argentino
 Thomé Andrada de Paiva – missionario portoghese